

Geografia 
Eskdale (Cumbria) – una valle e Parrocchia civile nella contea di Cumbria, in Inghilterra
Eskdale (North Yorkshire) – una valle nella contea del North Yorkshire, in Inghilterra
Eskdale (Scozia) – una valle della Scozia
Eskdale (Australia) – un comune nel Sud-Ovest dell'Australia

Altro 
 Eskdale (L36) – cacciatorpediniere della marina militare norvegese